Vandi ist der Familienname oder Künstlername folgender Personen:

 Alfio Vandi (* 1955), italienischer Radrennfahrer
 Despina Vandi (* 1969), griechische Sängerin
 Eleonora Vandi (* 1996), italienische Mittelstreckenläuferin